La Vache ou Les Vaches peut faire référence à :

Histoire 
 La Guerre de la Vache, guerre féodale de 1275 à 1278 qui mit à feu et à sang une soixantaine de villages du Condroz, actuellement en Belgique, qui a fait environ

Personnalités 
 Richard de la Vache, (-1366), chevalier descendant gascon de la famille anglaise de Buckinghamshire

 Philippe de la Vache (1348,1408), chevalier anglais issu de famille gasconne, propriétaire terrien du Buckinghamshire

Cinéma 
 1951 : Les Mémoires de la vache Yolande, film français d'Ernst Neubach
 1959 : La Vache et le Prisonnier, film  franco-italien d'Henri Verneuil
 1969 : La Vache, film  iranien de Dariush Mehrjui
 1991 : La Vie, l'Amour, les Vaches (City Slickers), film de Ron Underwood
 2001 : La Vache et le Président, film  français de Philippe Muyl
 2016 : La Vache, film franco-algérien de Mohamed Hamidi

Série télévisée 
 La Vache, le Chat et l'Océan, série télévisée d'animation diffusée à partir de 2006 sur France 5 dans l'émission Midi les Zouzous
 Connie la vache (La vaca Connie), série télévisée espagnole créée en 1998, puis diffusée en France

Littérature 
 Le Livre de la vache du ciel, texte mythologique qui parle de la vision cosmogonique à l'époque des pharaons égyptiens
 La Vache orange, conte français de Nathan Hale, publié en 1943
 Sophie la vache musicienne, album de littérature jeunesse écrit et illustré par Geoffroy de Pennart, publié en 1999
 La Vache au nez subtil (Vaca de Nariz Sutil), roman de l'écrivain brésilien Campos de Carvalho, publié en 1961
 ,  (1983)

Bande dessinée 
 La Vache, série de bande dessinée belge de Johan De Moor et Stephen Desberg

Musique 
 La Vache à mille francs, chanson humoristique française de Jean Poiret, parodiant La Valse à mille temps de Jacques Brel 
 La vache en Alaska, album de la chanteuse canadienne Carmen Campagne, sorti en 1995
 La Vache est une chanson du groupe de Techno belge Milk Inc. sorti en 1997
 La Vache est une chanson de Sadek sortie en 2017

Peinture 
 La Vache au nez subtil, tableau de Jean Dubuffet conservé au Museum of Modern Art de New-York

Festivité 
 La Promenade de la Vache enragée, cortège carnavalesque parisien de la fin du  à Montmartre, organisée par les artistes et les pauvres de Montmartre en réponse à l'opulente Promenade du Bœuf Gras qui va défiler dans Paris en

Toponymie 

 Le Puy de la Vache, volcan de la chaîne des Puys en Auvergne
 Le lac de la Vache, lac canadien
 Le Cap de la Vache-Qui-Pisse, falaise d'une quinzaine de mètres sur l'île d'Anticosti au Québec
 
 La Vache, quartier de Toulouse
 La Vache, station du métro de Toulouse
 La Vache-Noire, quartier, carrefour et centre commercial de la commune d'Arcueil en Île-de-France
 La Vache-Noire, carrefour de Trappes dans les Yvelines.

Commerce 
 La vache qui rit, une marque commerciale de fromage fondu du groupe Bel.

Jeu de société 
 La vache ou jeu de la vache, un jeu de cartes de l'ouest de la France.

Voir aussi

Articles connexes